Geografia
Manhattan, em Nova York
Manhattan (Illinois)
Manhattan (Kansas)
Manhattan (Montana)
Manhattan (Nevada)

Entretenimento
"Manhattan", canção de Kings of Leon presente no álbum Only by the Night
Manhattan (filme), com Diane Keaton e Woody Allen

Outros usos
Manhattan (coquetel)

Desambiguações de topônimos